Seznam divizij z zaporedno številko 33.

Seznam 
 Pehotne
 33. divizija (Združeno kraljestvo)
 33. tankovskogrenadirska divizija (Wehrmacht)
 33. pehotna divizija (ZDA)

Glej tudi